Риветт-Кернек — фамилия. Известные носители:
 Риветт-Кернек, Фрэнсис
 Риветт-Кернек, Чарльз